Fellini só vive 2 vezes é o segundo álbum da banda paulistana de pós-punk Fellini, gravado num portastúdio de 4 canais em janeiro de 1986 e mixado em março no estúdio Vice-Versa, São Paulo. Foi lançado no mesmo ano pelo selo Baratos Afins, da mesma cidade.
As músicas são da autoria de Thomas Pappon e as letras de Cadão Volpato, exceto Tudo sobre você, com letra de Pappon.

Faixas 

 Alcatraz Song
 Mãe dos Gatos
 Todos os dias da semana
 Domingo de Páscoa
 Alguma coisa vai dar
 Burros & Oceanos
 Socorro
 Tabu
 Tudo sobre você
 O Padre Hippie
 O Padre Hippie voltou

Músicos 
 Thomas Pappon — instrumentos, backing vocals
 Cadão Volpato — voz

Créditos 
 Gravado num portaestúdio de 4 canais em Janeiro de 86 e mixado em Março no Estúdio Vice-Versa, São Paulo engenheiro de som Nico Bloise
 Tamara Keller — fotos
 Pappon, Volpato e Walter Silva — capa (arte final)
 Signore Volpato — desenhos
 Luiz Carlos Calanca, Thomas Pappon e Cadão Volpato — produção
 Luiz Carlos Calanca e Paulo Torres — remasterização (versão em cd)
 Thank you Tancred
 Este album é dedicado a Ricardo Salvagni, Jayr Marcos e Bia Abramo
 Um lançamento Baratos Afins
Álbuns de 1986
Álbuns de Fellini